La Supercoupe de Suède voit s'affronter à la fin de la saison, les vainqueurs du championnat et de la Coupe de l'année précédente. Cette année, l'IFK Norrköping, champion de Suède en titre affronte l'IFK Göteborg le vainqueur de la Coupe de Suède 2014-2015. Cette édition de la Supercoupe est la dernière à être organisé.

Feuille de match

Lien externe

2015
Football en 2015
Sport en Suède en 2015
Sport en novembre 2015